Ли́лия Миха́йловна Толмачёва (6 июня 1932, Руднево, Нижне-Волжский край — 25 августа 2013, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, режиссёр, народная артистка РСФСР (1981).

Биография 
Лилия Толмачёва родилась, по одним данным, в Саратове, по другим — в селе Руднево Волгоградской области, в семье учителей.

После окончания школы поступила в Школу-студию МХАТ, на курс Виктора Яковлевича Станицына. Школу-студию окончила в 1950 году. С 1952 года служила в Саратовском ТЮЗе, в 1955—1956 годах — в Театре им. Моссовета.

С 1956 года Лилия Толмачёва являлась актрисой театра «Современник». В спектакле, с которого началась история «Современника» — «Вечно живые» по пьесе В. С. Розова, сыграла одну из главных ролей — Ирину Бороздину. С первых лет существования театра Толмачёва была одной из ведущих его актрис, играла скопидомку Леночку и преуспевающую Агнию Шабину в спектаклях по пьесам Розова «В поисках радости» и «Традиционный сбор», Тамару в «Пяти вечерах» и Надю в «Старшей сестре» А. Володина, Женщину, которую Он любил в «Четвёртом» К. Симонова. Среди лучших ролей — Елизавета Александровна в «Обыкновенной истории» И. Гончарова и Милда в «Крутом маршруте» Е. Гинзбург.

С конца 1970-х Толмачёва вплотную занялась режиссурой, как и ряд других ведущих артистов театра. В 1977 году, по поручению Галины Волчек, поставила спектакль «Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой со Станиславом Садальским в главной роли, в 1978 — «Генриха IV» Луиджи Пиранделло, а в 1980 году, по приглашению Олега Ефремова, — «Всё кончено» Эдварда Олби во МХАТе с Марией Бабановой (спектакль был записан для телевидения).

Скончалась в Москве после продолжительной болезни ночью 25 августа 2013 года на 82-м году жизни. Похоронена 29 августа 2013 года на Ваганьковском кладбище, рядом с мужем.

Личная жизнь 
Будучи студенткой 3-го курса Школы-студии МХАТ, Лилия Толмачёва вышла замуж за Олега Ефремова. Брак оказался недолгим и уже в 1952 году распался, но дружеские отношения сохранялись до последних дней жизни Ефремова. Вторым мужем Лилии Толмачёвой стал главный редактор отдела поэзии издательства «Советский писатель» Виктор Фогельсон, брак с которым продлился около 30 лет.

Творчество

Роли в театре

Саратовский ТЮЗ 
 «Ромео и Джульетта» Шекспира — Джульетта
 «Что делать?» по Чернышевскому. Режиссёр: В. З. Федосеев — Вера Павловна
 «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла — Доротка

Театр имени Моссовета 
 «Маскарад» Лермонтова — Нина
 «В тихом переулке» Мовзона — Лена

«Современник» 
 «Вечно живые» Виктора Розова — Ирина
 «Никто» Эдуардо Де Филиппо — Нинучча
 «Пять вечеров» А. М. Володина — Тамара
 «Четвёртый» К. Симонова — Кэт
 «Старшая сестра» А. М. Володина — Надя
 «Обыкновенная история» по роману И. А. Гончарова — Елизавета Александровна
 «На дне» М. Горького — Настя
 «Большевики» М. Шатрова — Александра Коллонтай
 «Двое на качелях» У. Гибсона — Гитель
 «Сирано де Бержерак» Э.Ростана — Роксана
 «Крутой маршрут» по повести Л. Гинзбург — Милда

Фильмография 
  — Жизнь прошла мимо — Нина
  — Шумный день — Леночка, жена Фёдора
  — Строится мост — Валентина Александровна Перова
  — Жизнь Бетховена — Джульетта Гвиччарди
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом — Муза Боборыкина

Режиссёр 
Театр «Современник»
 1977 — А. Соколова «Фантазии Фарятьева»
 1978 — Л. Пиранделло «Генрих IV»
МХАТ им. М. Горького
 1980 — Э. Олби «Всё кончено»

Награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (15 июля 1968 года)
 Народная артистка РСФСР (11 марта 1981 года)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы (15 апреля 1996 года) — за большие заслуги в области театрального искусства.
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 год)
 Орден Почёта (14 апреля 2006 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства и достигнутые творческие успехи.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9 июня 2012 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Youtube.com: Лилия Толмачёва о Саратовском ТЮЗе

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Театр Современник
Похороненные на Ваганьковском кладбище